Esistono più comuni francesi con questo nome

Écuelles (Saona e Loira)
Écuelles (Senna e Marna)